La classifica perpetua della Premier League è una graduatoria, di valore puramente statistico, che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione in Premier League, il massimo livello del campionato inglese di calcio, istituito nel 1992.

Classifica
Dati aggiornati al 31 Luglio 2020 (termine del campionato 2019-2020). In grassetto le squadre partecipanti al campionato in corso.

Ubicazione delle squadre

Note

Voci correlate
Premier League
Classifica perpetua della massima serie inglese di calcio

Classifica
Inghilterra